Luis Alberto Mosquera Rivera, een Chileense voetballer.
 Luis Guillermo Rivera, een Colombiaanse voetballer.
 Luis Guillermo Solís Rivera, een Costa Ricaanse politicus en president.
 Luis Muñoz Rivera, een Puerto Ricaanse vrijheidsstrijder.
 Luis Rivera González, een Dominicaanse muzikant.
 Luis Rivera (hardloper), een Puerto Ricaanse marathonloper.
 Luis Rivera (turner), een Puerto Ricaanse turner.
 Luis Rivera (verspringer), een Mexicaanse verspringer.